Rommelpot is de naam van:

 een muziekinstrument, zie Rommelpot (muziekinstrument);
 een tijdschrift, zie Rommelpot (tijdschrift);
 Heukelom (Oisterwijk) tijdens carnaval.